Corresponde al periodo de integración de las culturas prehispánicas que se desarrollaron en el actual territorio de Ecuador, después del llamado periodo de desarrollo regional, durante la conquista Inca (en los lugares donde se llevó a cabo) y antes de la conquista de los españoles.

Periodización y estudio 

La etapa prehispánica en Ecuador se suele dividir en los periodos precerámico, formativo, desarrollo regional y de integración. Las culturas de mayor antigüedad se han encontrado en la costa de ese país y son estudiados en conjunto como parte de la Historia prehispánica de la costa Ecuatoriana. Sin embargo, el estudio en conjunto de todos los pueblos que existieron en Ecuador, tanto en la costa como en la sierra y oriente, se lo realiza normalmente a partir del periodo conocido como de integración. Es decir cuando aumentó la población y los lazos entre cada pueblo se empezaron a acercar formando lo que se conoce como Señoríos Étnicos. La lista es conjetural y sujeta a los nuevos descubrimientos, sin embargo se pueden nombrar a las siguientes civilizaciones: Manteños, Huancavilcas, Caranquis, Yumbos, Quitus, Puruhaes, Panzaleos, Cañaris y Paltas.

Su estudio requirió un enfoque específico puesto que históricamente, según menciona Federico González Suárez, suele tomarse en cuenta solamente a la cultura Inca en los cronistas e historiadores de las Indias. Los señoríos étnicos suelen ser simplemente nombrados, como por ejemplo la delimitación del territorio Manteño en una de las crónicas, sin embargo, su estudio a profundidad no fue llevado a cabo sino hasta siglos más adelante, a partir de lo cual se han hecho conjeturas y refutaciones sobre su periodización, relaciones políticas, organización social, etc.

Eso por el estudio histórico, por el lado arqueológico en cambio su importancia empezó a desarrollarse a partir de los finales del  con las investigaciones de Luis Cordero, González Suárez y en el  a partir del trabajo de Jijón y Caamaño y Emilio Estrada Icaza, hasta el desarrollo de la arqueología como disciplina científica en ese país. A partir del descubrimiento de la Cultura Valdivia en el , empezó a desarrollarse en gran manera las investigaciones en la costa ecuatoriana puesto que prometen el descubrimiento de culturas más antiguas que en la sierra y que pertenecen a los periodos precerámico, formativo y de desarrollo regional.

No obstante, la reflexión sobre el periodo de integración ha sido una constante en la historiografía y antropología de ese país, puesto que corresponde al periodo donde se busca características e idiosincrasias para a partir de ahí buscar generalmente la identidad de Ecuador.

Organización social 
Fueron culturas que se relacionaban comercialmente y no vivieron dentro de un reino unificado. Existieron guerras y alianzas durante su desarrollo, sin embargo se caracterizaron siempre por la diversidad cultural, lingüística, política y económica.

Bondades geográficas y diversidad lingüística 

Si bien la existencia de las civilizaciones en la costa es antigua, en la sierra en cambio fue fruto de la migración desde el sur, huyendo principalmente de la expansión del imperio Inca. Esto hizo que por un lado la geografía mucho más generosa que el clima seco y frío del sur permita el desarrollo agrícola de manera más fácil, aprovechando en los Andes los distintos microclimas para la agricultura, así como también la riqueza del siempre fértil golfo de Guayaquil para la producción especialmente de cacao. En el primer caso, la diferencia entre los Andes ecuatorianos y peruanos fueron la base del desarrollo teórico de Frank Salomon quien estudió a profundidad la característica de la coordillera en la sierra norte de Ecuador para destacar el rol que tenían las llajtas y los cacicazgos en la organización de los señoríos. La determinación de las lenguas que hablaron es difícil puesto que no existía escritura y a través de la evangelización, con la conquista de España, el idioma que se empezó a difundir fue el quichua. Sin embargo, se sabe que los huancavilcas hablaban su propio idioma, aunque ahora considerado como una lengua no clasificada, pero se conjetura que pertenecen a la familia de la lengua tallán. Jacinto Jijón y Caamaño también considera a los Manteños como parte de esta familia lingüística definiendo al grupo: Manabí–Huancavilca–Puná. Todas relacionadas también con las lenguas mochica, el cañari y el puruhá de las tierras altas de más al este. Por su parte, la lengua cañari, se conjetura, puede estar relacionada, a su vez, con las familias lingüísticas barbacoanas.

El estudio sistemático de estas lenguas agrupó a los pueblos que viven cerca del Marañon y que fueron conquistados por el imperio Inca. Dentro de este grupo, se identificó los siguientes idiomas: Malacato, Rabona, Bolona, Xiroa, Tabancale, Patagón, Sácata, Bagua, Copallín, Chirino y Chacha. De estas, las que fueron habladas en territorios o que influenciaron a los señoríos étnicos de lo que actualmente es Ecuador son: el tabancale en la provincia de Zamora Chinchipe; el malacato: en la provincia de Loja, también conocido como idioma Palta; y por último el bolona que probablemente influyó en el idioma Cañari.

La balsa manteña, los mindalaes y la concha espóndilus 

Los señoríos de la costa como los Manteños y Huancavilcas, muchas veces estudiados en conjunto como la cultura Manteño-Huancavilca tuvieron un desarrollo comercial a lo largo de todo el pacífico tanto con las culturas del sur como los Chancas en Perú, así como también con las culturas mesoaméricanas donde se exportaba cacao. Se aprovechó las corrientes marinas para a través de la balsa manteña llevar productos a Mesoamérica, enriqueciendo a través de sus intercambios a ambas culturas. El medio de cambio utilizado principalmente fue la concha espóndilus y en ocasiones también el trueque. Por estas razones es normal encontrar restos arqueológicos de esta concha en lugares andinos, mucho más alejados del mar. Por otro lado, los señoríos de la sierra se caracterizaron por el comercio muchas veces con tribus de la costa, sin embargo, la accidentada geografía andina les obligaba a buscar las conexiones entre los valles. En este sentido el rol que tuvieron los Mindalaes fue clave, según el descubrimiento de Frank Salomon. Su rol como mercaderes fue unir a las distintas tribus que vivían en llajtas y yumbos, para lograr el intercambio comercial y unir toda la cordillera andina en sus tres regiones: las dos templadas en la costa y amazonía de ese país, con el páramo de un clima más frío.

Organización familiar, enchaquirados y poligamia 

La geografía que permitía la creación de distintas culturas y la migración forzada desde el sur que veían a los Andes de este lugar como refugio de la expansión del imperio Inca, hizo que esta época se caracaterice por la convivencia de una gran diversidad de civilizaciones en un territorio determinado, basándose en las relaciones comerciales. A esto se suma la diversidad sexual que  caracterizó siempre a los señoríos étnicos. El ejemplo más nombrado por los cronistas Pedro Cieza de León, Gonzalo Fernández de Oviedo, Garcilaso de la Vega, Agustín de Zárate y Girolamo Benzoni, fue la homosexualidad como práctica común dentro de la cultura huancavilca. Se sabe que esto era muy aceptado socialmente en esta cultura aunque rechazado por los cronistas quienes se refirieron a ellas como un "vicio". Existía también la formación de harenes de homosexuales como parte de las prácticas religiosas que incluía la adopción de vestimenta femenina desde niños. A ellos los identificaron los cronistas como enchaquirados. Esto no solo era aceptado sino que también gozaban de jerarquía social puesto que además del oro, las chaquiras de cochas espóndilus eran muy valorados. Durante la conquista fueron castigados por Francisco Pacheco por esta razón. 

Por otro lado en los señoríos de la sierra se practicaba comúnmente la poligamia. Existe evidencia que esta práctica era común en los Quitus y también en los Caranqui, ya que esta era una práctica difundida por durante esta época y responde a intereses económicos, alianzas sexuales y a la falta de una prohibición explícita en las normas sociales. 

Como ejemplo, podemos ver la mención del cronista Cieza de León, sobre la cultura Cañari: "Los señores se casan con las mujeres que quieren y más les agrada; y aunque éstas sean muchas, una es la principal. Y antes que se casen hacen gran convite, en el cual, después que han comido y bebido a su voluntad, hacen ciertas cosas a su uso. El hijo de la mujer principal hereda el señorío, aunque el señor tenga otros muchos habidos en las demás mujeres".

Listado de algunos señoríos étnicos

Cultura Quitu 

La cultura Quitu que dio el nombre a la capital de Ecuador existió entre 850 a. C. y 1550 d. C. Según Juan de Velasco fue esta la cultura que fue conquistada por los Caras, un pueblo que venía de la costa y se impuso. Después de la conquista, se asimilaron en una sola civilización llamada Quitu-Cara y su forma de gobierno era una monarquía para lo cual se enumeraron las princesas y nobleza. Esta historia que muestra la forma de ver el mundo desde la óptica de una monarquía católica fue refutada posteriormente gracias a nuevos descubrimientos arqueológicos. Los Caras, ahora también suelen ser referidos como Caranquis, fueron un pueblo que no estableció un reino pero formó parte de los señoríos étnicos de Ecuador. Por otro lado, los Quitus habitaron los territorios que ahora conforman la provincia de Pichincha principalmente y su principal sitio arqueológico es el complejo de Pirámides de Cochasquí, al norte de la ciudad de Quito. Este tiene una superficie de 84 hectáreas y está ubicada a 3100 m s. n. m. (metros sobre el nivel del mar). El complejo está formado por quince pirámides que tienen una forma de "T" gracias a una rampa de gradas que permite su ascenso. En la actualidad están cubiertas por vegetación y al estar hechas de barro se evita su descubrimiento como en otros complejos arqueológicos debido a que no resistirían la intemperie. Fueron construidas específicamente con un material volcánico del entorno que se llama Cangahua. Se cree que eran observatorios astronómicos, ya que en una de ellas se encuentra un calendario lunar y otras también tenían uno solar para determinar los solsticios y equinoccios. Además también se hallaron numerosos cráneos por lo que se conjetura puede haber sido el lugar de ceremonias religiosas o actividades militares en época de guerras con otros señoríos étnicos..

Cultura Yumbo 

Esta cultura habitó cerca a los Quitus pero más al noroccidente de la provincia de Pichincha y en una zona más templada puesto que su altura está cerca a los 1800 m s. n. m. Además, vivieron entre los 600 d. C. hasta 1660 d. C. aproximadamente. De esta cultura se suele hablar sobre el "País de los Yumbos" que incluía a ciudades que ahora corresponden a Calacalí, Mindo, Nanegal, Nono y Lloa. Existieron también ciudades desaparecidas como Catacoto, Alambí, Llambo y Cachillacta. Esta cultura desapareció no debido a la conquista de los incas o españoles, sino a posibles erupciones volcánicas como el Pichincha o el Pululahua que se encuentran en zonas cercanas. Los sobrevivientes debieron haberse reubicado en lugares más cercanos a la Amazonía al otro extremo de la coordillera de los Andes en busca de un clima similar. Esto se debe principalmente a que existen aún asentamientos humanos pertenecientes a esta cultura y que recuerdan únicamente por tradición cuando habitaron el otro lado de la cordillera. El complejo arqueológico más importante de los Yumbos es Tulipe, que fue un centro de ceremonia donde se realizaban ritos de iniciación, purificación y fertilidad. Su principal actividad económica era el comercio, la caza y la artesanía.

Cultura Cañari 

La cultura Cañari fue la más importante de los Andes al sur del actual Ecuador. Poblaron las actuales provincias de Cañar y Azuay aunque también existen vestigios de su cultura en Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago, igualmente en el sur de ese país. Son conocidos históricamente por haber sido la cultura que se encontraba más al sur y por lo tanto más vulnerable a una invasión Inca. Por esta razón fueron conquistados primero, aunque su resistencia se mantuvo durante el medio siglo aproximadamente de dominio Inca y después pactaron una alianza con los españoles para luchar contra el Incario. Existieron durante el periodo de Desarrollo Regional (500 a. C.-500) y sobrevivieron el de Integración (500-1534) después de la conquista por lo que son uno de los pueblos indígenas más antiguos que mantienen su continuidad. Durante este último periodo los cañaris en lugar de relacionarse migratoriamente a lo largo de la cordillera de los Andes empezaron a entablar lazos comerciales con los pueblos de la costa, especialmente los Huancavilcas que eran los más prominentes. Su lengua propia, llamada cañari y distinta al quichua, se cree es una de las razones por las que existe un acento distinto en el castellano que se habla en el sur de Ecuador. Además lograron conservar su mitología en donde narran el origen de todo a partir de dos mitos, en lugar de uno que suele ser más habitual: el de la serpiente y la guacamaya.

Cultura Manteño 

La cultura manteño fue una de las principales civilizaciones de la costa de Ecuador y existe un debate sobre la antigüedad en relación con la Huancavilca y asimismo en cuento a su delimitación, puesto que muchas veces se hace referencia en conjunto como Manteño-Huancavilca. Se cree que desde sus pueblos fueron los primeros en mirar a los barcos españoles cuando llegaban al continente con el objetivo de expandir su monarquía. Son famosos por ser grandes comerciantes y haber construido la balsa manteña que servía para llevar y traer productos a lo largo de todo el pacífico, incluyendo a culturas del sur en territorios de lo que actualmente es Perú, así como también culturas de Mesoamérica con quien tenían lazos comerciales constantes. Habitaron lo que actualmente es la provincia de Manabí y su existencia se extiende desde aproximadamente el año 600 de nuestra era hasta 1534 cuando Pedro de Alvarado exploró la zona y en 1535, año en que Francisco Pacheco fundó la ciudad de Portoviejo. Existen crónicas que describen la cultura manteña como un pueblo principalmente de pescadores, con viviendas que eran de tamaño modesto y de madera, a diferencia de los pueblos de los Andes de los cuales existen complejos arqueológicos arquitectónicos, en la costa existe una abundante cerámica que da testimonio de su desarrollo, así como metalurgia y el uso de materiales que solo eran obtenidos a partir del intercambio con culturas lejanas. Su religión se basaba en el culto a la diosa Umiña que estaba representada como una gran esmeralda. También adoraban a animales como la serpiente (al igual que los Cañari), al jaguar o al puma, lo que demuestra su conocimiento de animales que habitaban en la Amazonía. Además se conocen sus sillas que servían como tronos y con fines religiosos.

Cultura Huancavilca 

La cultura huancavilca, o también llamada guancavilca, en honor a la ciudad que nació de ellos, Guayaquil, existieron entre los años 600 d. C. hasta 1530 d. C.. Habitaron la zona sur de la costa ecuatoriana y formaron parte del grupo de grandes señoríos étnicos de la costa, junto a los manteños. Al igual que ellos sus restos arqueológicos son principalmente cerámicas que testifican de su desarrollo y comercio, a diferencia de las culturas de los Andes que tienden más bien a tener complejos arquitectónicos. Además, al ser las culturas de la costa mucho más antiguas que la sierra, se extienden por un periodo de tiempo extenso y conecta con varios periodos prehispánicos en Ecuador como el de Desarrollo Regional (500 a. C.-500) ya que son considerados descendientes de culturas como la Valdivia. La delimitación entre Manteños y Huancavilcas suele definirse en base al testimonio del viajero italiano Girolamo Benzoni (1547 – 1550), quien indica: “Pasados los límites de Puerto Viejo se entra al país de los guancavilcas, provincia inferior del Reino del Perú y el primer pueblo que se encuentra en la costa se llama Colonchi y está situado cerca de la punta de Santa Elena.” Fueron grandes comercianes y existe evidencia que intercambiaban concha spondylus, tejidos de algodón, objetos de oro, plata, cobre y espejos de obsidiana. Además, son conocidos por haber resistido la conquista Inca en tres batallas, y el fin de su cultura suele narrarse durante la conquista española a través de la leyenda de Guayas y Quil dos caciques, un hombre y una mujer que eran guerreros y resistieron a los conquistadores hasta morir trágicamente como mártires, dando origen de esta manera al nombre y la ciudad que actualmente se conoce como Guayaquil.

Mitología

Mitos de los Cañaris 

También es importante la mitología cosmogónica dualista de los Cañaris que explica el origen de la sociedad a partir de una guayacaya y una serpiente. Simbólicamente representa el dualismo indígena: a través de la guacamaya se refieren al cielo y con la serpiente a la tierra. La unión de ambos símbolos es común observar en otras culturas a través de representaciones de serpientes emplumadas.

Origen de la guacamaya: Los Cañaris consideraban el diluvio universal como el origen de su raza porque decían que era sagrada. Creían que hubo una inundación mundial que cubrió a todos los pueblos. Sin embargo en la tierra de Cañaribamba, dos hermanos subieron a la cumbre de un monte a través del llamado camino de llanto hasta un cerro donde lograron sobrevivir del espantoso diluvio. Cuando todo pasó salieron de la cueva para buscar comida y para su sorpresa encontraron alimentos listos y aparejados en la salida de la cueva. No sabían quien lo hizo, y cada vez que salían durante tres días encontraron comida lista para que pueda ser tomada. Para descubrir al autor de ello, el hermano menor decidió salir mientras que el mayor quedarse dentro de la cueva para descubrir el enigma. El hermano mayor fue sorprendido por dos guacamayas con cara de mujer. Al verlas intentó apoderarse de una de ellas pero salieron volando. Sucedió esto por dos días, sin embargo al tercero decidieron cambiar de planes y ahora el menor decidió ocultarse y cuando entraron las guacamayas logró atrapar a la menor de ellas. Terminaron casándose y tuvieron seis hijos: tres hombres y tres mujeres, que fueron los padres y progenitores de los Cañaris. No se sabe el destino del hermano mayor.

Origen de la serpiente: el otro mito de esta cultura dice que su pueblo nación de una serpiente. En la laguna de Ayllón, emergió una serpiente que puso dos huevos, de los cuales nacieron un hombre y una mujer, de donde desciende toda la raza cañari. Después de haber salido de la laguna, regresó a ella donde murió. Por esta razón la Laguna de Culebrillas fue el lugar de la Gran Confederación Cañari, donde se arrojaban piezas de cerámica, oro y plata. Además de la sagrada concha espóndilus. La laguna leoquina (de la culebra) se descubrieron en 1978 vestigios de un graderío de origen cañari que parte de la tierra y se hunde en las aguas.

Mitos de los Quitu 

Los mitos de esta cultura fueron estudiados por Alfredo y Piedad Costales en su clásico libro titulado "Mitus Quitu Cara" donde analizan varios mitos de las culturas de Ecuador como por ejemplo "Catequil o el tigre luna", "A rucu y A chimbu", "Salún el héroe mitológico de los Záchilas", "Pacha, el diluvio entre los Quitu", "Pillallau", "Chuhuajinu" y "Sua e ipiak". 

Mito de Pillallau: Ese desarrolla en la antigua provincia de Puruguaya ahora llamada Chimborazo. Ahí existía un ser llamado Pillallau que tenía características onitozoomofas, es decir de su cintura para arriba era un cóndor y de la cintura para abajo, un puma. Se decía que en la noche emitía espantosos alaridos que causaban violentas granizadas en el páramo. Por esta razón, según cuenta la tradición, este ser es en realidad el señor del Rayo, del relámpago y de la granizada. Habitaba en un nido que se encontraba en la cima de una roca al otro lado del río Chambo y frente al pueblo de Lito, también conocido como Chumo. Pillallau en idioma quitu se traduce como el resplandeciente, la escritura del rayo o el dibujo del rayo. También se conjetura que la rueda de carácter solar pic-puca corresponde a su ideografía. A su vez el símbolo de la rueda representa a aquello que hace fructificar, es decir la fertilización de la tierra por el cielo. 

El origen de las montañas o el Pillasha mansunu: según los Quitu, las montañas pueden ser masculinas o femeninas. Los primeros, como el Carihuairazo, el Mojanda, el Imbabura, el Cotopaxi, el Tungurahua y el Sangay muestran un carácter más varonil mientras que el Chimborazo y el Cotacachi muestran sus líneas femeninas. No solo que las montañas pueden dialogar entre sí, además también pueden juntarse y es ahí que se considera que ocurrió el pillasha mansunu, es decir el matrimonio entre montañas. Esto es descrito en mitos como el "Chuhuajinu". De esa unión matrimonial nacerían cerros, peñascos y otras montañas más pequeñas que pueblan la cordillera de los Andes de Ecuador. Es a partir de ideas como esta que se puede apreciar la relación que tenían los indígenas de los señoríos étnicos con la naturaleza.

Mitos de los Manteños y de Guayanay 

Dos importantes mitos de las culturas de la costa son Umiña a quien veneraban los manteños después de su muerte y Guayanay, de donde se cree nacieron los futuros Incas, según el cronista Anello de Oliva y fue estudiado posteriormente por Jorge Salvador Lara.

Umiña la princesa manteña: Umiña era el nombre de la princesa que era adorada por las tribus manteñas. Fue hija del cacique Tohalli y era famosa por sus ojos color verde esmeralda. Por su singular belleza fue reconocida dentro y fuera de su cultura. Su historia es en realidad una tragedia puesto que fue asesinada y antes de su entierro, le extrajeron su corazón que se convirtió en una esmeralda, como sus ojos, y en su herida en lugar de sangre empezaron a brotar mariposas. Esta joya fue venerada por la tribu y conservada hasta la llegada de los españoles que la describieron del tamaño de un huevo de avestruz. También existe otra interpretación de la historia que afirma que ella se sacrificó a sí misma. Durante su muerte, su pecho fue abierto en donde hoy existe la iglesia de la Merced. 

La historia de Guayanay y Quitumbe: Cuenta la historia que había un cacique que se llamaba Tumbe. Tuvo dos hijos Quitumbe y Ótoya. Cuando murió su padre empezaron a discutir por la forma de administración del reino. Para evitar conflictos Quitumbe decidió ir a otros lugares donde terminó fundando la ciudad de Tumbe, en honor a su padre. Además estuvo casado con Llira quien se quedó esperando el regreso de Quitumbe y mientras volvía dio a luz a su hijo Guayanay, que significa Golondrina y de donde se dice descienden los Reyes Incas de Perú. Además, Quitumbe supo de la llegada a las costas de unos gigantes y temiendo de ellos decidió cortarles el cuerpo. Además mandó a construir unas canoas y subió con su gente, a partir de lo cual descubrieron la Isla Puná y semillas, donde encontraron maíz.

Lucha contra los Incas 
Si hay algo que caracterizó a los señoríos étnicos fue su lucha contra el imperio Inca. Muchos de ellos llegaron a su actual territorio huyendo de su expansión y tenían una forma de convivencia distinta puesto que sus civilizaciones al ser más pequeñas dependían de otras para su supervivencia por lo que empezaron a construir redes comerciales. Los distintos señoríos étnicos corrieron diferentes suertes, pero no se logró una conquista completa durante la invasión inca y más bien el fin de los señoríos fue con la conquista española.

La resistencia de los Paltas y los Cañaris 

Los Paltas fueron conquistados primero, debido a su posición geográfica que se encuentra en el sur del actual Ecuador. Su resistencia fue quebrada rápidamente y sus ejércitos anexados a las filas Incas, lo que no fue bueno para sus vecinos, los Cañaris. Aprendiendo de la experiencia de los Paltas, los Cañaris buscaron organizarse militarmente para ofrecer una resistencia mayor. Habían elegido por jefe a Dumma y juntaron un ejército considerable. La primera batalla fue exitosa y lograron mantener el control de su territorio. Sin embargo, Tupac Yupanqui decidió no regresar a Cusco sin antes haber conseguido la anexión de este pueblo a su imperio. Por esta razón empezó a construir un fuerte militar en los recién anexados territorios de los Palta. Al ver esto, los Cañaris buscaron empezar una estrategia diplomática para negociar la paz. Esta negociación fue exitosa y el Inca mandó un representante que fue recibido con grandes agasajos y le construyeron un palacio para hospedarlo. Confiado de la paz y sumisión de los Cañaris, Tupac Yupanqui entró en su territorio y se mantuvo en lo que actualmente es la provincia del Azuay durante muchos años. Por esta razón es el territorio de Ecuador donde más tiempo existió presencia de los Incas, edificando fuertes como Ingapirca o Pumapungo.​ Sin embargo, esta decisión sería lamentada por los cañaris puesto que vivieron cerca de cincuenta años bajo el imperio Inca empezaron a rebelarse, a tal punto que a penas pudieron, tendieron una alianza con los españoles para unirse en su batalla y lograr finalmente la conquista del Incario. Por esta razón serían recompensados quienes pertenecieron a la nobleza de los cañaris durante los primeros años de la conquista.

Confederación militar de los Quitus, Puruhaes y Caranquis 

Por otro lado, los Quitus, intentaron detener la invasión Inca para lo cual se unieron militarmente con las tribus Caranqui y Puruhá. Resistieron la invasión inicial sin embargo a finales del  fueron vencidos por Túpac Yupanqui. La batallas más importantes se celebraron alrededor del nudo de Tiocajas. De ellas se recuerda la Batalla de Yahuarcocha y la Primera batalla de Tiocajas liderada por el general Epiclachima a finales del . Respecto a la primera se ignoran los años específicos que ocurrió. La mayoría de las fuentes creen que fueron guerras que duraron cerca de una década y al final de ella ocurrió una masacre donde se dio la muerte de un gran número de personas que formaban parte de la confederación militar que defendía el territorio norte de los señoríos étnicos. Se cree que ocurrió entre los años 1481 y 1491 en la laguna que ahora lleva su nombre Yahuarcocha, que quiere decir en castellano lago de sangre. Respecto a las batallas en el nudo de Tiocajas, El Sapa Inca empezó su ataque contra la confederación que era encabezada por los Quitus con cerca de 40 mil soldados veteranos. El líder de la confederación fue Hualcopo, quien en épocas de paz era el curaca de los Quitu como parte de la estrategia militar, nombró a su hermano menor, Epiclachima, y al señor de Píllaro, Ati Pillahuaso (que significa Pillahuasu el Viejo), generales en jefe de sus ejército. Para ello se creó un cuartel general en Liribamba y además empezó sus defensas en la comarca de Tiquizambi, donde se llevaron a cabo varias batallas contra los Incas. Para la defensa de la confederación, Epiclachima reunió a varios hombres y confió en su superioridad numérica frente a la del Sapa Inca. No obstante, serían derrotados en las llanuras de Tixán y Tiocajas, cerca de los fuertes de Galte y Atapo. Primero cayó Galte y la defensa de Atapo fue feroz por un año y medio. Terminaría cuando Epiclachima lanzó un ataque directo a las legiones incáicas confiando en que tenía un ejército más grande, sin embargo moriría junto a su ejército de cerca de 16 mil hombres. Su territorio sería anexado finalmente gracias al matrimonio por exogamia y se mantuvo el nombre durante la dominación Inca.

La batalla de los Manteño-Huancavilcas 

El caso más importante es el de los Huancavilcas que no fueron conquistados y lograron satisfactoriamente detener el avance del Incario. Su lucha se realizó en tres guerras, lo que les permitió resistir hasta que el imperio Inca fuese conquistado por los españoles. 

La primera guerra se dio cuando los cañaris fueron conquistados. Tupac Yupanqui había enviado unos emisarios que inicialmente fueron recibidos amablemente por las culturas Manteño Huancavilca pero, antes de su regreso, fueron soprendidos por guerreros que los asecharon y mataron. Esto ocasionó la reacción de los incas y desencadenó una segunda batalla, sin embargo, esta vez sería con el nuevo Inca Huayna Capac quien alistó un ejército de orejones y empezó la invasión. 

Ahora era más inminente la guerra final puesto que atacaban desde los recién conquistados territorios cañaris y habían además construido el fuerte de Ingapirca para ello. La resistencia huancavilca logró mantenerse aunque la situación ahora era mucho más difícil por la cercanía de los nuevos territorios. Ofrecieron como ofrenda a mujeres de su tribu quienes se presentaron ante el Inca pidiendo paz, estrategia que funcionó según cuenta Gabriel Pino y Roca en sus Tradiciones, "ya que el Inca, fiel a su promesa, perdonó la vida a todos y sólo decidió reunir a los culpables y apostrofándoles sus crímenes les hizo tirar suerte, mandando ejecutar al 10 por ciento de ellos para que nadie diga jamás que había tenido preferencias". 

El tercer encuentro fue con el hijo de Huayna Capac, Atahualpa quien controlaba militarmente el norte del Tahuantinsuyo e intentó ganar control sobre el litoral de Ecuador, sin embargo, no logró su cometido. Por esta razón, se cuenta el fin de la cultura Huancavilca con la batalla frente a los españoles a través de la muerte de sus dos caciques Guayas y Quil.

Interpretaciones históricas posteriores 
La importancia de este periodo histórico en Ecuador ha hecho que su estudio sea siempre de interés para la posterior interpretación histórica de ese país. Existen cuatro interpretaciones marcadas de la época de los señoríos étnicos que revelan las posiciones de cada uno y también el uso que muchas veces se hace de esta etapa con el fin de definir sociológicamente la identidad de los que ahora forman parte de ese país.

Interpretación de los conquistadores y cronistas 

Son los primeros registros históricos que existen y fueron escritos ya sea por cronistas oficialmente designados por la monarquía también por los llamados historiadores de indias. Además, no todas las crónicas son igual de fiables, algunas se hicieron por personas de primera mano, mientras que otros reconstruyeron los relatos desde España a partir de otras crónicas o relatos orales. También, las crónicas no se detienen en la conquista por lo que existieron cronistas importantes que vivieron incluso en el  como Gil González Dávila. En la Real Audiencia de Quito, destacó Pedro de Mercado durante este siglo. Aunque muchos lo consideran el primer historiador, él también es en realidad un cronista puesto que cumplía la misma función que otros lo hicieron el siglo pasado. Su punto de vista refleja el de la monarquía católica española y también expresan sesgos a favor de instituciones propias. Por ejemplo, muchas veces se buscaban reinos en los señoríos étnicos ya que esto sería la organización política análoga a la monarquía, sin embargo en este territorio la institución clave en la administración de muchos señoríos étnicos era el cacicazgo. Además, estos documentos no fueron realizados como investigaciones antropológicas (sería anacrónico esperar eso de los cronistas) sino como informes reales que se debían presentar después de campañas y expediciones que habían sido aprobadas con un propósito expansivo definido y buscaban resultados tangibles. Además de esto, su veracidad histórica puede ser puesta en duda puesto que pueden basarse en testimonios orales y tener distorsiones fruto de la traducción desde las lenguas aborígenes que ahora ya se encuentran perdidas. Por esta razón, en las crónicas de la conquista que narran los sucesos de los señoríos étnicos existió muchas veces un sesgo favorable en su enfoque hacia el imperio Inca y se menciona muy superficialmente la existencia de las culturas de Ecuador que habían resistido la invasión del Incario. Por esta razón empezarían recién a ser investigados a partir del desarrollo arqueológico siglos más tarde. Probablemente el cronista más importante de donde se obtiene mucha información sobre los señoríos étnicos es Pedro Cieza de León, a quien también se le conoce como el príncipe de los cronistas. A partir de su Crónica del Perú se ha reconstruido parcialmente la organización social de algunos señoríos étnicos como los Huancavilcas. Otras fuentes importantes también son los cronistas Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala. Sobre el primero tenemos información acerca del sistema de gobierno de los Cañaris que se dividían en señoríos y muchas veces tenían peleas internas administrativas.

Interpretación después de la expulsión de los jesuitas 

Dentro de los historiadores ecuatorianos, al que siempre se hace especial mención es a Juan de Velasco. Su historia del Reino de Quito fue la primera vez que se redactaron los hechos desde el punto de vista de alguien que vive en ese territorio y está consciente de su idiosincrasia. Fue un jesuita expulsado que vivió sus últimos días en el exilio después de la decisión tomada en 1767 bajo la dinastía borbónica. Su libro fue escrito en Italia y a pesar del intentio auctoris de escribir una historia de un Reino Anterior al Imperio Inca con su dinastía y organización política propia, la circunstancia en la que fue escrita es por lo demás desafortunada puesto que desde el exilio no pudo contar con todas las fuentes con las que había empezado a escribir, cuando aún vivía en Quito. Su libro fue editado durante el , los dos primeros tomos y el tercero en el XX. Fue una obra discutida y finalmente refutada gracias al trabajo arqueológico de Jacinto Jijón y Caamaño quien escribiría su famoso Examen crítico. El impacto que tuvo esta historia durante los primeros años de Ecuador fue sin embargo importante y su versión inicialmente aceptada por historiadores como Pedro Fermín Cevallos. Además, la refutación no sería aceptada dócilmente puesto que causaría uno de los debates más importantes durante ese siglo entre Caamaño y Pío Jaramillo Alvarado, quien defendía la obra de Juan de Velasco. Los argumentos de Alvarado fueron expuestos parcialmente en el libro "El indio ecuatoriano". Esto demuestra que a pesar de que historiográficamente La Historia del Reino de Quito es un documento es dudoso, su obra es importante dentro de la historia de las ideas de Ecuador al formar la conciencia de un país contando un relato desde una perspectiva nacional, en pleno . Su valor ha sido ponderado todavía y existen autores como Juan Valdano que han rescatado el tema y buscado formas de integrar este importante libro dentro de la historia de Ecuador. Considera este autor, entonces que Juan de Velasco, junto a Pedro Vicente Maldonado y Eugenio Espejo son los tres autores importantes y precursores de la independencia de Ecuador. El primero a través de la historia, el segundo por su trabajo con la geografía (hizo el primer mapa de la Real Audiencia de Quito) y el tercero a través de lo que Valdano se refirió como espíritu libertario. Es decir, los escritos de Espejo, sus asociaciones civiles y sus posiciones políticas reformistas y a veces subversivas. Culturalmente los nombres que incluye este documento siguen siendo relevantes para la historia de ese país y es común encontrar referencias culturales a los Shyris o también a una posible cultura Quitu que fue coquistada por los Caras y después fusionadas en la civilización Quitu-Cara.

Interpretación durante el conflicto limítrofe de Ecuador y Perú 

Nació después de la refutación de Caamaño de la obra de Juan de Velasco, a inicios del . Es una interpretación sociológica antes que histórica y tenía como fin la construcción de una identidad secularizada para Ecuador que le permita definirse como país. Para ello en lugar de referirse a un posible Reino de Quito antes de la conquista Inca, buscó resaltar la herencia incáica que quedó en ese país a partir del idioma quichua. Si bien el Incario no se expandió en todo el Ecuador, ni logró conquistar a todos los señoríos étnicos, su influencia cultural pervivió a través del quichua (distinto al quechua de Perú y Bolivia) gracias a que se evangelizó en ese idioma durante la Real Audiencia de Quito. A partir de esto, se escribieron novelas y ensayos sociológicos que buscaron anclar la cultura indígena al pasado incáico, a pesar de que históricamente los señoríos étnicos estuvieron siempre en resistencia y huyendo de los Incas. Fue en esta época cuando se escribieron libros como Atahualpa, de Benjamín Carrión o el ensayo de Pío Jaramillo Alvarado, titulado "Atahualpa creador de la nacionalidad quiteña". Ya que la nacionalidad quiteña no se pudo establecer con el Reino imaginado por Velasco, ahora se intentaba desde el Incario. Hubo por consiguiente, muchos debates sobre el lugar de nacimiento de Atahualpa y Huayna Capac que en Ecuador se afirmó había sido en Quito y Cuenca respectivamente, sin embargo, esto todavía no está historiográficamente definido puesto que posiblemente nacieron en Cusco como todos los Incas. Al igual que el trabajo de Velasco, no fue un impedimento para que se difunda culturalmente los nombres de Atahualpa y Rumiñahui en ese país, en conjunto con conceptos como Indoamérica o frases como "Quito fue la segunda capital del Tahuantinsuyo" que solía repetir el pintor Oswaldo Guayasamín. Se llegó a nombrar a varios lugares públicos como estadios, coliseos y redondeles en varias ciudades de ese país. Se difundió además la idea de que Eugenio Espejo tenía origen indígena ya que su padre supuestamente se llamaba "Luis Chusig". Al igual que Jijón y Caamaño terminaría refutando la veracidad del Reino de Quito, ahora sería el historiador Carlos Freile quien dedicaría parte de su vida a estudiar la historia de Espejo y lograría refutar este hecho, afirmando su origen e identidad como mestizo acriollado. Se incluyó además en la constitución de Ecuador de 1929 el concepto de indolatino, que hacía referencia a la parte de América Latina que esta formada por países con una población considerable indígena. Aunque Ecuador tiene una población indígena inferior a la de Perú y Bolivia, y en la actualidad es más similar etnográficamente a Colombia o Venezuela (en la cantidad de personas que se identifican como indígenas debido al peso demográfico de la región costa en Ecuador), se decidió incluir ese concepto de todas maneras. El hecho causó el rechazo incluso de autores que simpatizaban con el rescate del mundo indígena, como Benjamín Carrión. La coyuntura lo demandaba y, por lo tanto, el tejer la identidad de Ecuador a partir de esta interpretación era necesario. La importancia de Atahualpa como símbolo de la identidad de Ecuador era pues, doble: al haber peleado contra Pizarro representaba la lucha de Ecuador contra España durante las independencias y al haber ganado en la guerra civil a Huáscar simbolizaba la futura y deseada victoria militar de Ecuador contra Perú. Para ello, es importante recordar que en 1944 se firmaría el Protocolo de Río de Janeiro donde Ecuador renunciaba a sus pretensiones territoriales en la Amazonía, a favor de Perú.

Interpretación desde la cultura quichua contemporánea 

Empieza a desarrollarse con la participación política de los indígenas de ese país durante el  y empieza a cobrar fuerza después del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú en 1998. En la actualidad, en Ecuador cerca del 7% de la población se identifica como indígena y la gran mayoría de ellos habla quichua. Por esta razón, existe al momento una nueva interpretación del pasado indígena de ese país, de tal forma que se desarrolló una reconstrucción de la cosmovisión indígena a partir del idioma quichua y las tradiciones que se conservaron o restauraron. De manera similar a la interpretación durante el  por los indigenistas en Ecuador, esta no busca resaltar del pasado indígena a los señoríos étnicos, sino a la cultura quichua del Imperio Inca que se impuso a través de la evangelización durante la colonia. De esta forma se puede diferenciar entre los indígenas antiguos y los indígenas modernos. Los antiguos, que se caracterizaban por huir de la expansión del incario, ahora contrastan con los modernos que abrazan la cultura quichua y se identifican como quichua-puruha o quichua-cañari. Los antiguos que comerciaban a través de los mindalaes o usando la balsa manteña, se diferencian de los indígenas modernos que resaltan la minga e instituciones comunitarias que sirven para conservar las comunidades donde ahora viven. Además, los indígenas antiguos que tenían intercambios con Mesoamérica, especialmente para la venta de cacao con lo que se empezó a hacer chocolate, ahora en cambio se identifican más con las culturas del sur para poder articularse políticamente con las comunidades indígenas de Perú y Bolivia. Esto ha causado que se reinterprete la historia buscando, por ejemplo, probar que los Huancavilcas hablaban quichua no por la evangelización durante la colonia, sino por sus relaciones comerciales anteriores a la invasión Inca. Es decir, ya que la conquista Inca en Ecuador fue corta y duró cerca de 50 años en promedio, llegando a 20 años en las zonas del norte de Ecuador y en caso de la costa no habiendo podido imponerse, se busca rescatar entonces la influencia cultural. Esta sin embargo no puede haber venido de la evangelización durante la colonia porque también se quiere mantener una posición crítica contra la herencia cultural española. Por lo tanto la investigación, como en el libro Historia del Pueblo Kechua por Ileana Almeida, debe buscar una influencia quechua prehispánica y pacífica que sirva para los objetivos políticos de los pueblos y nacionalidades indígenas actuales en Ecuador, que se realiza en asociaciones como la Ecuarunari por ejemplo. Esta significa "Ecuador Runakunapac Rikcharimuy," y traducido al castellano sería el  Movimiento de la nacionalidad quichua del Ecuador. Esta nacionalidad cuenta con una nueva cosmovisión para los indígenas modernos, que en algunos casos difiere con la cosmovisión de los señoríos étnicos que se puede ver en su mitología. Busca incluir conceptos como el Taqui Onqoy, que es una experiencia mística surgida a partir de una danza ritual, el Tupamarismo que hace referencia a la rebelión de Tupac Amaru, en Perú, la Pacha Mama, palabra con la que se refieren dentro de la cosmovisión quichua a la naturaleza y el Sumak Kausay que fue un concepto propuesto por unos indígenas Aimaras de Bolivia como alternativa al concepto del progreso. Formalmente, esto sucedió en un congreso organizado por el Instituto Goethe en La Paz, en el 2004. Cuatro años después este concepto fue incluido dentro de la Constitución de Ecuador realizada por la Asamblea Constituyente en Montecristi y se lo traduce normalmente como buen vivir.

Véase también 

 Historia prehispánica de la costa ecuatoriana
 Indigenismo en Ecuador
 Historia del Ecuador
 Misiones jesuíticas en Maynas
 Siglo de Oro en la Real Audiencia de Quito

Referencias 

Historia de Ecuador
Arqueología de Ecuador